Quim est un diminutif du prénom portugais et espagnol . Il peut désigner :
 Quim (1959-), Joaquim Carvalho de Azevedo, footballeur portugais ;
 Quim (1975-), Joaquim Manuel Sampaio Silva footballeur portugais ;
 Quim Torra, Joaquim Torra i Pla, président de la généralité de Catalogne.

Homonymie de surnom